PEG peut signifier :
 polyéthylène glycol, polymère utilisé en biochimie pour modifier les biomolécules (PEGylation) ;
 un ratio d'évaluation d'action, le  / , division du  (PER ou P/E) d'une action par le taux de croissance de ses bénéfices ;
 Pegasus, Pegasi, le nom latin et son génitif de la constellation de Pégase ;
 pays exportateur de gaz ;
 plan d'épargne groupe ;
 point(s) d'échange de gaz ;
 pilote des embarcations de la gendarmerie ;
 Parsing expression grammar, en informatique (voir l'article connexe Parser packrat).

Autres significations :
 il s'agissait d'une marque de tracteurs de gare ;
 c'est aussi un réacteur de recherche au Centre CEA de Saclay.

Article connexe 
 Peg (support), utilisé en stunt.
 , entreprise française de logiciel d'animation, revendue à Toon Boom Animation en 2006.

Abréviation